Osoby o tym nazwisku:
 Bob Lenarduzzi – kanadyjski piłkarz
 Mattia Lenarduzzi – włoski żużlowiec